Grand Prix Itálie 1986 (oficiálně LVII Gran Premio d'Italia) se jela na okruhu Autodromo Nazionale Monza v Monze v Itálii dne 7. září 1986. Závod byl třináctým v pořadí v sezóně 1986 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Externí odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1986
Grand Prix Itálie
Sport v Itálii v roce 1986